Osoby o tym nazwisku:
 Danieł Wyłczew – bułgarski prawnik i polityk, poseł i minister
 Enju Wyłczew – bułgarski zapaśnik, olimpijczyk
 Genadiusz (Wyłczew) – prawosławny biskup